DY Большого Пса () — одиночная переменная звезда в созвездии Большого Пса на расстоянии приблизительно 1290 световых лет (около 395 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +10,5m до +9,3m.

Характеристики 
DY Большого Пса — красная пульсирующая медленная неправильная переменная звезда (LB) спектрального класса M7.

Примечания